Anastazy Jagielski (ur. 1825 -?) – oficer, dowódca oddziału w powstaniu styczniowym w 1863 r., działacz organizacji narodowych.
 Jake Jagielski – jeden z głównych bohaterów serialu Pogoda na miłość.
 Jan Jagielski (ur. 13 października 1937 w Toruniu) – działacz społeczny i autor publikacji na temat śladów historycznej obecności Żydów w Polsce.
 Mieczysław Jagielski (ur. 12 stycznia 1924 w Kołomyi, zm. 27/28 lutego 1997) – polski działacz polityczny, ekonomista.
 Stanisław Jagielski (1823–1884) – oficer, dowódca batalionu II w powstaniu styczniowym w 1863 r.
 Wojciech Jagielski (ur. 1963 w Zduńskiej Woli) – dziennikarz radiowo-telewizyjny, specjalizujący się w prowadzeniu interaktywnych programów muzycznych i talk-show, w latach osiemdziesiątych współzałożyciel i perkusista zespołów Kontrola W. i Kosmetyki Mrs. Pinki.
 Wojciech Jagielski (ur. 12 września 1960) – polski dziennikarz, korespondent, publicysta Gazety Wyborczej i pisarz.